Лебедев, Сергей Николаевич: 
 Лебедев, Сергей Николаевич (1934—2016) — заслуженный юрист РФ, почётный профессор МГИМО МИД РФ, кандидат юридических наук.
 Лебедев, Сергей Николаевич (род. 1948) — советский и российский государственный деятель.
 Лебедев, Сергей Николаевич (1949 — 2018) — советский и российский философ, религиовед, экономист, писатель, поэт и публицист, специалист по философии религии и истории русской философии. 
 Лебедев, Сергей Николаевич (род. 1961) — российский востоковед (индолог). Примечания